Hubacher ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Hubacher (1921–2012), Schweizer Architektin, siehe Hans und Annemarie Hubacher
 Carl Hubacher (1897–1990), Schweizer Architekt
 Edy Hubacher (* 1940), Schweizer Bobfahrer und Leichtathlet

 Helmut Hubacher (1926–2020), Schweizer Politiker (SP)
 Hermann Hubacher (1885–1976), Schweizer Bildhauer und Plastiker
 Max Hubacher (* 1993), Schweizer Schauspieler
 Rahel Hubacher (* 1975), Schweizer Schauspielerin
 Remo Hubacher (* 1979), deutscher Unihockeynationaltrainer